Der Pinatar Cup 2022 für Frauenfußballnationalteams fand zwischen dem 16. und 22. Februar 2022 in der spanischen Region Murcia statt. Es war die zweite Austragung und fand parallel zu mehreren traditionellen Turnieren wie z. B. dem Algarve-Cup 2022 statt. Spielstätten waren die Pinatar Arena und das Stadion des La Manga Club. Es nahm keine Mannschaft aus den Top-10 der FIFA-Weltrangliste teil. Bestplatzierte Mannschaft war Turniersieger Belgien (Platz 20), Titelverteidiger war Schottland, das die erste Ausgabe 2020 gewann. 2021 fand das Turnier – wie die meisten Frühjahrsturniere – wegen der COVID-19-Pandemie nicht statt.

Teilnehmer

Spielplan 

1 Sieg im Elfmeterschießen

Spielergebnisse

Viertelfinale 

|}

Halbfinale um Platz 5 bis 8 

|}

Halbfinale um Platz 1 bis 4 

|}

Platzierungsspiele

Platz 7 und 8 

|}

Platz 5 und 6 

|}

Platz 3 und 4 

|}

Finale 

|}

Torschützinnen

Einzelnachweise

Weblinks 
 WNT set destination for Spain with Pinatar Cup

Frauenfußballwettbewerb für Nationalmannschaften
Fußballveranstaltung 2022
Fußball (Spanien)
Sportveranstaltung in der Autonomen Gemeinschaft Murcia
San Pedro del Pinatar
Sport (Cartagena, Spanien)